Весёлая Грива — село в Приволжском районе Астраханской области России. Входит в состав Евпраксинского сельсовета.

География 
Село находится в юго-восточной части Астраханской области, в дельты реки Волги, на берегах рек Болда, Верхняя Веселовская, Большая Щучья, у ерика Щучий и о. Золотой.

Абсолютная высота −24 метра ниже уровня моря.
 Уличная сеть
ул. Вишневая, ул. Колхозная, ул. Молодежная, ул. Перспективная, ул. Садовая.

 Климат

умеренный, резко континентальный. Характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 290 человек (146 мужчин и 144 женщины).

Инфраструктура 
В селе находятся Дом культуры села Веселая Грива,

Транспорт 
Остановка общественного транспорта «Весёлая Грива».

Примечания 

Населённые пункты Приволжского района (Астраханская область)